Ребекка Марино (; род. 16 декабря 1990 года в Торонто, Канада) — канадская теннисистка. Победительница 17 турниров ITF (13 — в одиночном разряде).

Общая информация 
Родилась в Торонто, но уже в два года переехала в Ванкувер. Родители Ребекки держат в Ванкувере собственную строительную компанию. Отец родом c Сицилии. В теннис пришла в 10 лет вместе с отцом и братом.

У Ребекки спортивная семья — брат входит в команду университета Беркли по гребле. Дядя Джордж Хангерфорд — олимпийский чемпион 1964 года в этом же виде спорта.

Спортивная карьера 

С 2009 года тренируется в Национальном теннисном центре в Монреале.

Своими лучшими ударами считает подачу и форхенд. Любимыми турнирами называет US Open и все турниры, проводящиеся на территории Канады.

Лучшими теннисными воспоминаниями называет первую победу над игроком Top-100 (над Джилл Крейбас — в Квебеке-2008) и победу в квалификации US Open 2010. Любимой теннисисткой называет Жюстин Энен.

Целью спортивной карьеры Марино ставила попадание в первую десятку мирового рейтинга и продвинулась в рейтинге до 38-го места в 2011 году, но из-за усиливающейся депрессии, вызванной, в частности, жёсткой критикой зрителей в социальных сетях, пропустила почти весь следующий сезон и в феврале 2013 года в возрасте 22 лет объявила об уходе из профессионального тенниса.

В октябре 2017 года заявила о намерении вернуться в профессиональный теннис. В январе сыграла свой первый турнир ITF 15K после возвращения в турецкой Анталье и сразу выиграла его. 

В феврале 2021 года впервые с 2013 года пробилась в основную сетку турнира Большого шлема на Открытом чемпионате Австралии, пройдя квалификацию. В первом круге Ребекка обыграла австралийку Кимберли Биррелл со счётом 6-0 7-6(11-9), эта победа стала для канадки первой на турнирах Большого шлема с 2011 года.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (10)

Победы (5)

Поражения (5)

Финалы турниров ITF в парном разряде (7)

Победы (2)

Поражения (5)

История выступлений на турнирах

Призовые за время выступлений в WTA-туре

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 
 Интервью сайту WTA 

Персоналии по алфавиту
Теннисисты Канады
Родившиеся в Торонто